Список концертных туров Дэвида Боуи

Дэвид Боуи